Американская семья — может означать:

 

 Фильмы, сериалы
 «» — документальный сериал (США, 1973).
 «» — телесериал, выходивший в 2002—2004 годах (США).
 «Американская семейка» — комедийный сериал, выходящий с 2009 года (США).